

Етап 1

Етап 2

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Етап 3

Група A

Група B

Плей-офф

Плей-офф: Азія - Північна Америка

Посилання 
 2006 FIFA World Cup на FIFA.com  

Чемпіонат світу з футболу 2006